Karin est un prénom féminin qui est présent dans plusieurs langues germaniques (géographiquement il est le plus présent en Allemagne, en Scandinavie, aux Pays-Bas).

Le nom Karin peut aussi désigner :
Karin, manga
Karin, un personnage de Naruto
Citroën Karin
 Amamiya Karin (née en 1975), écrivaine japonaise
 Karin, court métrage néerlandais de Melcher Hillmann sorti en 2004
 Karin est l'ancien nom, en arménien, de la ville d'Erzurum (Turquie).

Prénom féminin
Prénom germanique
Prénom allemand
Prénom scandinave